

Населені пункти та їхні частини

 Кокошкі — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Кокошкі — село в гміні Візна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Кокошкі — село в гміні Розоґі Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кокошкі — село в гміні Некля Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Кокошкі — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Кокошкі — частина міста Гнезно в Гнезненському повіті Великопольського воєводства
 Кокошкі — частина села Добри-Ляс у гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Кокошкі — осада в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства
 Кокошкі — лісова осада в гміні Цеґлув Мінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки